Linnaea Gronov. ex L. è un genere di piante della famiglia delle Caprifoliaceae.

Tassonomia 
Comprende le seguenti specie:

 Linnaea amabilis (Graebn.) Christenh.
 Linnaea borealis L.
 Linnaea chinensis (R.Br.) A.Braun & Vatke
 Linnaea coriacea (Hemsl.) Christenh.
 Linnaea dipelta Christenh.
 Linnaea elegans (Batalin) Christenh.
 Linnaea floribunda (Decne.) A.Braun & Vatke
 Linnaea forrestii Diels
 Linnaea grandifolia (Villarreal) Christenh.
 Linnaea macrotera Graebn. & Buchw.
 Linnaea mexicana (Villarreal) Christenh.
 Linnaea occidentalis (Villarreal) Christenh.
 Linnaea serrata (Siebold & Zucc.) Graebn.
 Linnaea spathulata (Siebold & Zucc.) Graebn.
 Linnaea tetrasepala (Koidz.) Christenh.
 Linnaea uniflora (R.Br.) A.Braun & Vatke
 Linnaea yunnanensis (Franch.) Christenh.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Caprifoliaceae
Linneo